Miroglio steht für:
 ein italienisches Textilunternehmen, siehe Miroglio (Unternehmen)

Miroglio ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Miroglio (1924–2005), französischer Komponist